Бибо, или БИБО может означать:

 Бибо —  Иштван Бибо (1911—1979), венгерский политический деятель.
 БИБО — .